ЮЯК Ювяскюля (на фински съкращение от Jyväskylä Jalkapalloklubi, Ювяскюля ЯлкапалоКлуби) е финландски отбор от едноименния град. От 2009 г. клубът се състезава на най-високото ниво на финландския футбол Вейкауслигата. Треньор на клуба е Juha Pasoja. ЮЯК Ювяскюля играе домакинските си мачове на стадион Харюн.

Сезон по сезон

Външни препратки 
Официален сайт

Финландски футболни отбори
Ювяскюля